Les Utrechtiaceae sont une famille éteinte de conifères de l'ordre des Voltziales.

Description 

Ces sont des conifères primitifs à cônes ovulés compacts portant des complexes d'écailles de bractées bilatérales. Les bractées stériles sont libres, simples ou fourchues. Des pousses naines ovulifères présentent  stériles et une ou plusieurs écailles fertiles larges et aplaties. Il y a un ovule par écaille fertile, attaché latéralement et inversé.

Répartition 
Le genre type Utrechtia a été décrit à partir de fossiles d'Amérique du Nord datant du Paléozoïque.

Systématique 
Le nom scientifique Utrechtiaceae est créé en 1991 par les paléobotanistes Gene Mapes et  mais publié invalidement. Les mêmes auteurs valident le nom en 2003 dans une nouvelle publication, en même temps que le genre type Utrechtia et l'espèce type Utrechtia floriniformis.

Utrechtiaceae a pour synonymes :
 Lebachiaceae 
 Walchiaceae

Les Utrechtiaceae sont classées dans l'ordre des Voltziales, des Pinales ou des Walchiales.

Phylogénie 

Les relations de parenté entre les différentes familles de Voltziales et des Pinales qui en sont issus ont été reconstituées par le botaniste néerlandais Aljos Farjon comme suit (2008) :

Liste des genres 
Selon l' :

Selon  :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Famille de plantes préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2003
Page utilisant P842